Omaha kan avse:

 Omaha (indianstam) – en nordamerikansk urbefolkning
 Omaha, Nebraska – en stad i USA
 Omaha hold'em – ett pokerspel
 Omaha (musikalbum) – ett album av Ulf Lundell från 2008
 Omaha Beach – ett kodnamn på en kustremsa i norra Frankrike under andra världskriget